Kocourek je zdrobnělina slova kocour, označuje mladého nebo alespoň malého samce kočkovité šelmy.

Jde také o české příjmení, které má v této zdrobnělině původ a mezi jehož významné nositele patří:

 Alois Kocourek (1853–1911) – český hudební skladatel
 Břetislav Kocourek (1944–1996) – český hokejista
 Ferdinand Kocourek (1849–1898) – pražský poštovní rada 
 František Kocourek, též Franta Kocourek (1901–1942) – pražský novinář, rozhlasový reportér a spisovatel
 Franta Kocourek (1947–1991) – brněnský bavič, silák, herec
 Jan Kocourek (* 1926) – český biochemik, politik, po sametové revoluci poslanec FS
 Jan Kocourek (náměstek) – český vládní úředník, od roku 2007 náměstek ministra školství, bratr Martina
 Jiří Kocourek (* 1948) – český psycholog a psychoanalytik
 Josef Kocourek (spisovatel) (1909–1933) – český spisovatel
 Josef Kocourek (1916–2004) – český parlamentní stenograf
 Karel Kocourek (1895 – po 1964) – herec
 Martin Kocourek (* 1966) – politik, ministr průmyslu a obchodu, bratr Jana
 Martin Kocourek (sochař) (* 1976) – český sochař
 Metoděj Kocourek (1885–1975) – sochař
 Milan Kocourek (* 1987) – atlet
 Miloš Kocourek (1904–1984) – spisovatel, rozhlasový a televizní pracovník, bratr Františka
 Petr Kocourek (* 1988) – český podnikatel
 Rostislav Kocourek (1903–1978) – překladatel
 Stanislav Kocourek (rozcestník) – více osob
 Václav Kocourek (1915–1986) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Vítězslav Kocourek (1920–1995) – spisovatel a překladatel
 Vladimír Kocourek (* 1948) – český fotbalista
 Vojtěch Kocourek (* 1959) – státní úředník

jiný význam
 Kocourek a horečka – hudební album skupiny Květy

Externí odkazy